Сезон 2001/02 Чешской экстралиги — 9-й чемпионат Чешской экстралиги. Во 2-й раз чемпионом стала пражская «Спарта», обыгравшая в финале плей-офф клуб «Витковице».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 8 лучших команд выходили в плей-офф. В 1/4 финала серии плей-офф игрались до 4-х побед, в полуфиналах и финале до 3-х. Чемпионом во 2-й раз стала пражская «Спарта», обыгравшая в финале плей-офф «Витковице». Бронзовым призёром стал клуб «Злин».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Спарта Прага — Оцеларжи Тршинец — 4:2 (5:1, 6:4, 4:2, 3:4 Б, 3:7, 4:1)

Злин — Зноемшти Орли — 4:3 (3:1, 1:2, 4:6, 3:5, 6:2, 5:2, 4:3 ОТ)

Пойиштёвна Пардубице — Славия Прага — 2:4 (2:4, 4:1, 2:3 Б, 0:1, 5:2, 1:3)

Керамика Пльзень — Витковице — 2:4 (2:1, 1:4, 3:2, 1:9, 2:5, 2:4)

Полуфиналы 
Спарта Прага — Славия Прага — 3:0 (4:1, 2:1, 5:1)

Злин — Витковице — 1:3 (4:1, 1:5, 1:2, 2:5)

Финал 
Спарта Прага — Витковице — 3:1 (2:3, 3:2, 7:0, 4:1)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Давид Грушка (Литвинов, Гавиржов) — 31 шайба

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Петр Бржиза, Петр Пршикрыл

Защитники

Франтишек Кучера, Ярослав Недвед, Либор Забрански, Франтишек Птачек, Радек Гамр, Павел Шрек, Ян Срдинко, Ян Ганзлик, Вальдемар Йируш, Мартин Рихтер

Нападающие

Радек Белоглав, Ярослав Глинка, Рихард Жемличка, Иржи Зеленка, Михал Брош, Ондржей Кратена, Ян Томайко, Мартин Хабада, Роберт Томик, Вацлав Новак, Павел Кашпаржик, Михал Сивек, Петр Гавелка, Томаш Нетик

Тренер — Вацлав Сикора

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Вагнерпласт Кладно — Били Тигржи Либерец — 1:4 (1:4, 2:5, 4:2, 0:3, 1:2)

Ссылки 
 Сезон 2001/02 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
2001 год в хоккее
2002 год в хоккее